Альфред Шрёдер (, , даты жизни неизвестны) — американский шахматист немецкого происхождения.

Жил в Нью-Йорке. Был членом Бруклинского шахматного клуба. В 1918 г. занял 3-е место в сильном по составу чемпионате штата Нью-Йорк (позади О. Хайеса и А. Купчика). Главное спортивное достижение — победа в чемпионате Бруклинского шахматного клуба 1922 г.

Участник крупного международного турнира в Нью-Йорке (1916 г.), посвященного памяти американского мецената и шахматиста-любителя профессора И. Райса. Наиболее известен по партии, которую в этом турнире у него выиграл будущий чемпион мира Х. Р. Капабланка. Эта партия получила 2-й приз за красоту. В некоторых изданиях партию публикуют в качестве наиболее яркого примера творчества кубинского шахматиста: «…из этого поединка становится ясным, почему третьего чемпиона мира называли „шахматной машиной“».

В 1923 г. в команде с будущим чемпионом мира А. А. Алехиным играл консультационную партию против команды, в которую входили Д. М. Яновский и Л. Майер. Команда Алехин — Шрёдер одержала победу.

Брат — Марио Шрёдер, также шахматист, член Бруклинского шахматного клуба.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Шрёдера в базе Chessgames
 Личная карточка А. Шрёдера на сайте 365Chess

Шахматисты США
Шахматисты XX века